1879 Broederstroom – asteroide della fascia principale
 Broederstroom – fiume del Sudafrica
 Broederstroom – centro abitato del Sudafrica